Herrdubbelturneringen pågick mellan den 16 och den 26 januari. Nytt för året var att matchernas eventuella tredje set går till supertiebreak, innebärande att de efter ställningen 6–6 avgjordes genom poäng upp till 10, dock med 2 poängs marginal.

Seedning 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (Andra omgången)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Första omgången) 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (Kvartsfinal)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Kvartsfinal)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Segrare)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (Kvartsfinal) 
  Łukasz Kubot /  Horacio Zeballos (Kvartsfinal) 
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (Första omgången)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Första omgången) 
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (Andra omgången)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (Tredje omgången)
  Henri Kontinen /  John Peers (Final)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (Andra omgången) 
  Feliciano López /  Marc López (Första omgången) 
  Rohan Bopanna /  Divij Sharan (Första omgången) 
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (Första omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Referenser 
 Program och resultat

Australiska öppna 2019